Группа B — одна из трёх групп группового турнира Кубка Америки по футболу 2015 года. В ней соревнуются следующие сборные: Аргентина, Уругвай, Парагвай и Ямайка (получившая приглашение). Матчи в группе начались 13 июня и закончатся 20 июня.

Команды

Таблица 

В 1/4 финала:
 Победитель группы встретится с командой, занявшей 3-е место в группе A или группе C.
 Занявшая 2-е место в группе команда встретится с победителем группы C.
 Занявшая 3-е место в группе команда, если она будет среди 2 лучших из трёх команд, занявших 3-е место в своих группах, встретится с победителем группы A.

Матчи

Уругвай — Ямайка

Аргентина — Парагвай

Парагвай — Ямайка

Аргентина — Уругвай

Уругвай — Парагвай

Аргентина — Ямайка

Примечания

Ссылки 
 (официальный сайт) 
Copa América 2015, CONMEBOL.com 

Группа